Gross nebo Groß může znamenat:

místní název
 Groß Düben – obec v Horní Lužici v Německu
 Groß-Enzersdorf – město v Dolních Rakousích, v okrese Gänserndorf
 Gross Fiescherhorn – hora v Bernských Alpách
 Groß Friedrichsburg – pruská pevnost v oblasti dnešní Ghany
 Groß Gerungs – město v okrese Zwettl v Dolních Rakousích
 Gross Grünhorn (Grünhorn) – hora v Bernských Alpách
 Große Mühl (Velká Mihela) – řeka v Rakousku a Německu
 Groß Raden – slovanské sídlištěí v blízkosti Sternbergu v Meklenbursku
 Groß-Schweinbarth – městys v okrese Gänserndorf v Dolních Rakousích
 Groß-Siegharts – město v Dolních Rakousích, v okrese Waidhofen an der Thaya
 Gross Wannenhorn – hora v Bernských Alpách

příjmení
 Adolf Gross (1862–1936) – polskožidovský politik z Haliče, poslanec Říšské rady
 Brigitte Große (* 1957) – rakouská překladatelka
 David Jonathan Gross (* 1941) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 František Gross (1909–1985) – český malíř a grafik
 Franz Xaver Groß (1815–1890) – rakouský politik
 Garry Gross (1937–2010) – americký módní fotograf
 George Gross – kanadský novinář slovenského původu
 Gustav Groß (1856–1935) – rakouský národohospodář a politik
 Gustav Robert Groß (1823–1890) – rakouský železniční manažer a politik z Čech
 Hans Gross (1847–1915) – rakouský kriminalista
 Christian Gross (* 1954) – švýcarský fotbalový trenér
 Jan Gross (1929–1994) – český divadelní a filmový herec
 Jan Gross (duchovní) (1938 – 2014) - polský duchovní a činovník ekumenického hnutí
 Jan Tomasz Gross (* 1947) – polsko-americký sociolog a historik
 Josef Gross (1866–1931) – biskup litoměřický
 Josef Gross (kněz) (1906–1967) – český (resp. moravský) římskokatolický duchovní
 Kamil Gross – slovenský architekt
 Mary Gross (* 1953) – americká herečka a scenáristka
 Michael Gross (* 1964) – německý plavec
 Oskar Gross (1909 - 1985) - rakouský právník, antikvář a sběratel výtvarného umění 
 Otto Gross (1877–1920) – rakouský lékař, psychiatr a psychoanalytik
 Pascal Groß (* 1991) – německý fotbalista
 Patrik Gross (* 1978) – český fotbalový obránce
 Piotr Gross (1819–1895) – polský politik
 Ricco Gross (* 1970) – německý biatlonista, olympijský vítěz
 Stanislav Gross (1969–2015) – bývalý český politik
 Šárka Grossová (* 1969) – česká podnikatelka
 Šlomo Ja'akov Gross (1908–2003) – izraelský politik a poslanec
 Terry Gross (* 1951) – americká moderátorka a producentka
 Vilém Gross (1894–1977) – český amatérský archeolog a správce muzea v Ivančicích
 Volkmar Groß (1948 – 2014) – německý fotbalový brankář
 Wilhelm Mayer-Gross (1889–1961) – německý psychiatr
 William Hunt Gross (* 1944) – americký podnikatel a finančník

Podobná příjmení 
 Gros
 Grus (příjmení)
 Gruss

Německá příjmení
Židovská příjmení